Il Choreographic Team o Coreographic, è una Disciplina della Danza Sportiva. 
Nasce agli inizi degli anni 90 del 1900, nel bisogno di ballerini sprovvisti di un partner per eseguire balli di coppia. 
La disciplina nei primi tempi era prettamente la copia delle danze latine Americane sviluppate in gruppo di persone anziché in coppia. 
Alla fine degli stessi anni 90 il Choreographic Team inizio a svilupparsi a tal punto da essere codificato dalle Associazioni Maestri Di Ballo presenti sul Territorio Italiano, e nel corso dei seguenti 10 anni fu preda di un enorme interesse per la sua semplicità di esecuzione e i costi minimi per apprendimento nelle scuole di danza. 
Il Choreografic Team iniziò anche ad essere suddiviso in Sincro Dance, e Sincro Latin, Ove il brano musicale differisce da commerciale Latino a stile prettamente delle Danze Latine Americane.

Ad oggi è la prima Disciplina per numeri di iscrizioni nella Danza Sportiva Italiana.

Danza sportiva